Saborsch ist die deutsche Bezeichnung für

 Záboří u Blatné, Gemeinde in Tschechien
 Záboří u Českých Budějovic, Gemeinde in Tschechien
 Záboř (Jívka), Wüstung in Tschechien
 Záboř (Teplice nad Metují), Wüstung in Tschechien

Siehe auch:
 Sabor (Begriffsklärung)